Håkan Bogg, född 19 oktober 1975, är en svensk före detta ishockeyspelare. Han spelade säsongen 2008–09 för Timrå IK i Elitserien. Bogg har ett förflutet i Mora IK där han spelade under större delen av sin karriär. Efter tiden i Timrå flyttade han tillbaka till Mora. Efter att ha brottats med skador en längre tid bröts hans kontrakt i december 2010, och han bestämde sig då för avsluta sin karriär. 

Födda 1975
Levande personer
Män
Spelare i EHC Visp
Spelare i Linköping HC
Spelare i Mora IK
Spelare i Timrå IK
Svenska ishockeyspelare